Луце́нко — поширене патронімічне українське прізвище, утворене від чоловічого імені Луць (зменшувальні форми Луцьо, Луцько) — народної форми канонічних імен Лука, Лукіан, Лукій.

Відомі носії 

 Луценко Анатолій Анатолійович (1975) — директор Інституту політичних технологій.
 Луценко Анатолій Федорович (1925—2002) — український поет, художник, вчитель. Відмінник народної освіти. Член Національної спілки письменників України.
 Луценко Андрій Анатолійович (* 1968) — актор театру і кіно, заслужений артист України, режисер театральних вистав, учасник Майдану і АТО.
 Луценко Андрій Сергійович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Луценко Аніта Валеріївна (1984) — українська спортсменка, професійний тренер, відомий експерт зі схуднення. Майстер спорту та срібна чемпіонка Європи, багатократка чемпіонка України. Інструктор шоу Зважені та щасливі.
 Луценко Валентин Михайлович (* 1939) — радянський і український балетмейстер, заслужений працівник культури України.
 Луценко Валентин Трохимович (*1950) — радянський футболіст, захисник, та український футбольний тренер.
 Луценко Віктор Анатолійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Луценко Віктор Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Луценко Віктор Сергійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Луценко Віра Іванівна — голова фундації «Українці в Нідерландах».
 Луценко Віталій:
 Луценко Віталій Іванович (1937—1999) — український політик.
 Луценко Віталій Опанасович ( 1921) — український живописець.
 Луценко Володимир:
 Луценко Володимир Володимирович (*1978) — український футболіст, півзахисник.
 Луценко Володимир Сергійович (1985—2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Луценко Володимир Степанович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Луценко В'ячеслав Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Луценко Гнат Дорофійович — Герой Радянського Союзу.
 Луценко Григорій Васильович (нар 1974) — український науковець, фізик, педагог, проректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат фізико-математичних наук (2001), доктор педагогічних наук (2014).
 Луценко Дмитро Омелянович (1921—1989) — український поет-пісняр.
 Луценко Євген Валентинович (1980) — український футболіст.
 Луценко Євген Олегович (* 1987) — російський футболіст, нападник клубу «Арсенал» (Тула).
 Луценко Єлизар Валерійович — солдат Збройних сил України, кавалер «За мужність» III ступеня.
 Луценко Зінаїда Валентинівна (1974) — українська письменниця, педагог.

 Луценко Іван:
 Луценко Іван Митрофанович (1863—1919) — лікар, громадський, політичний і військовий діяч України.
 Луценко Іван Якимович (1912—1993) — Герой Соціалістичної Праці.
 Луценко Іван Антонович (1915—2006) — літературознавець, критик, педагог.

 Луценко Ігор:
 Луценко Ігор Анатолійович (1986) — український футболіст.
 Луценко Ігор Вікторович (1978) — журналіст і громадський діяч. Народний депутат України.

 Луценко Ірина Степанівна (1966) — дружина Юрія Луценка, народний депутат України.
 Луценко Костянтин Іванович (1912—2001) — керівник ресорту фінансів в Уряді УНР в екзилі.
 Луценко Любов Миколаївна — учителька багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру «Сузір'я» Дніпропетровської обласної ради, заслужена учителька України
 Луценко Микола Григорович (* 1945) — український архітектор, лауреат Шевченківської премії-1983.
 Луценко Микола Миколайович (1950) — відомий український радіо- і телеведучий, актор, журналіст, телесиноптик
 Луценко Никифір Харитонович (1904—1973) — український радянський управлінець і партійний діяч регіонального рівня, почесний громадянин Олександрії.
 Луценко Олег Олександрович (* 1993) — український футболіст, опорний півзахисник клубу «Рубікон».

 Луценко Олександр:
 Луценко Олександр Дмитрович — полковник Збройних сил України, командир 79-ї бригади (з 2019), лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Луценко Олександр Олексійович — Герой Росії.
 Луценко Олександр Устимович (1911—2001) — український актор. Народний артист України.
 Луценко Олексій Миколайович — український футболіст, захисник клубу «Ворскла».
 Луценко Олексій Олександрович (* 1992) — казахстанський професійний шосейний велогонщик. Чемпіон світу до 23 років у груповій гонці 2012 року.

 Луценко Олена:
 Луценко Олена Костянтинівна (1917—?) — політична діячка та агроном радянської України.
 Луценко Олена Сергіївна (1998) — українська співачка.

 Луценко Онуфрій Максимович (1908—1977) — Герой Радянського Союзу.
 Луценко Павло Кіндратович (1873—1934) — російський та український піаніст, педагог, музично-громадський діяч.
 Луценко Роман Васильович (1985) — український футболіст, півзахисник футбольного клубу «Миколаїв».
 Луценко Сергій Віталійович — народний депутат 6-го скликання.
 Луценко Степан Васильович (1925) — український радянський і компартійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Луценко Степан Кузьмич (1897—1928) — голова Роменського і Полтавського окрвиконкомів, заступник народного комісара землеробства Української СРР.
 Луценко Тарас Володимирович (1974) — колишній український воротар, тепер є тренером воротарів у «Динамо-2».
 Луценко Федір Григорович (1901—?) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання (1938—1947).
 Луценко Юрій Віталійович (1964) — український політик.

Див. також 
 Луцик
 Луценкове

Примітки